OCA pode ser:

Oca, habitação indígena
Oca (tubérculo), o tubérculo comestível de Oxalis tuberosa
Oca, pavilhão projetado por Oscar Niemeyer no Parque do Ibirapuera, em São Paulo
OCA, credencial de qualidade da Oracle Corporation
Conselho Olímpico da Ásia (Olympic Council of Asia, em inglês)
Organização Comunista de Angola, grupo dissidente do MPLA nos anos 70

Desambiguação